Молбо (река) — река в Иркутской области и Якутии.
 Молбо (сыр) — сорт сыра из коровьего молока, производимый в Дании.